Snooker Professional Matchplay Championship 1954 (ang. 1954 Professional Matchplay Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1954 roku w Houldsworth Hall w Manchesterze (Anglia).

W finale turnieju Anglik, Fred Davis pokonał Szkota Waltera Donaldsona 39–21.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Zwycięzcą Snooker Professional Matchplay Championship 1954 został Anglik, Fred Davis, który w finale turnieju pokonał Szkota Waltera Donaldsona 39–21.
 Najwyższy break turnieju to 109 punktów Anglika Freda Davisa.

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1954 w sporcie